Fulford ist der Name folgender Orte in England:

 Fulford (Somerset), Ort in Somerset
 Fulford (Staffordshire), Ort in Staffordshire
 Fulford (North Yorkshire), Stadtteil von York, North Yorkshire, siehe York #Öffentliche Einrichtungen

Fulford ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Fulford (* 1953), britischer Jurist
 Michael Fulford (* 1948), britischer Archäologe
 Millie Hughes-Fulford (1945–2021), US-amerikanische Astronautin

Siehe auch:
 Schlacht bei Fulford um den englischen Thron (1066)